Harvey Friedman ist der Name folgender Personen:

* Harvey Friedman (Mathematiker) (* 1948), US-amerikanischer Mathematiker und Philosoph
 Harvey Friedman (Schauspieler) (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler